Бренді Лайонс (, справжнє ім'я Шейла Даун Страуд , ) — американська порноактриса, лауреатка премії AVN Awards.

Біографія 
Народилася 29 березня 1979 року у Флориді. Виросла в Кентуккі. В порноіндустрії дебютувала в 1999 році, у віці 20 років. Знімалася для таких студій, як Smash Pictures, Metro, Adam &amp; Eve, Evolution Erotica, і New Sensations.

У 2002 році вперше знялася в сцені подвійного анального проникнення у фільмі Double Anal Excursions 4; також в цьому фільмі в тематиці дебютували Енджел Лонг, Джулі Найт і Мелані Джаггер.

У 2004 році отримала AVN Awards в номінації «краща групова лесбійська сцена» за фільм The Violation of Jessica Darlin.

Пішла з індустрії в 2012 році. За даними на 2020 рік, знялася в 438 порнофільмах.

Нагороди та номінації 

 2004 XRCO Award, номінація – краща групова сцена
 2004 AVN Awards – краща групова лесбійська сцена (The Violation of Jessica Darlin; разом з Джесікою Дарлін, Флік Шагвелл, Лані Мур, Холлі Стівенс, Ешлі Блу і Крістал Рей, студія JM Productions)
 2005 AVN Awards, номінація – краща групова сцена сексу, відео (ATM Machine 3; разом із Стівом Холмсом, Scott Lyons і Tristan Seagal)

Особисте життя 
З 1994 року перебуває в шлюбі з порноактором Скоттом Лайонсом. У пари є дочка.

Вибрана фільмографія 

 Down The Hatch 5 (2000)
 Un-natural Sex 2 (2001)
 One In The Pink And One In The Stink 1 (2003)
 POV Pin-ups 3 (2004)
 Ass to Mouth 15 (2005)
 Blow Pop 1 (2006)
 Glory Hole (2007)

Примітки

Посилання 

 
 Профіль  на сайті AVN

Американські порноакторки
Уродженці Флориди
Статті з джерелами з Вікіданих
Народились 1979
Народились 26 березня
Народились 29 березня
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Порноактори та порноакторки, відомі під псевдонімами